Ва́танен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ватанен, Ари (pод. 1952) — финский автогонщик.
 Ватанен, Сами (род. 1991) — финский хоккеист.